Lutterothstraße (Hamburg), een straat in Hamburg
Lutterothstraße (metrostation), een station van de Hamburgse metro